HVG ist eine Abkürzung und steht für:

 Halberstädter Verkehrs-GmbH
 Havelbus Verkehrsgesellschaft, Potsdam
 Heidenheimer Verkehrsgesellschaft, Heidenheim an der Brenz
 Heti Világgazdaság, ungarische Wochenzeitschrift
 Hopfenverwertungsgenossenschaft, Wolnzach
 Hubert von Goisern
 Flughafen Honningsvåg Valan

HVG